Curahdami kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Curahdami, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Curahdami, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar